Светогорск:

 Светогорск — город в Выборгском районе Ленинградской области.
 Светогорск — пункт пропуска на границе между Россией и Финляндией на территории Ленинградской области.
 Светогорск — пограничная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
 Светогорск — название посёлка городского типа Шамилькала Унцукульского района Дагестана, до 1991 г.

См. также 
 
  (значения)